Donato Pafundi – politico e magistrato italiano
 Giuseppe Pafundi – militare italiano
 Simone Pafundi – calciatore italiano